Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1986. godinu je osvojio Kotor.

Prva liga

Međurepublička liga

Jug

Izvori 
 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Franko Mirošević, Nevenko Šeparović: Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003, Vela Luka, 2007.
 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini , Mlini, 2001.

1986.